Слука — фамилия. Известные носители:
 Слука, Александр Евгеньевич (1923—2007) — экономико-географ, страновед, доктор географических наук, заслуженный профессор МГУ.
 Слука, Николай Александрович — урбанист, экономико-географ, доктор географических наук.
 Слука, Олег Георгиевич (род. 1941) — белорусский профессор, преподаватель.

Другое 
 Слука — одно из редкоиспользуемых названий вальдшнепа.

См. также 
 Слуки